Mistrzostwa Grenlandii w piłce siatkowej mężczyzn - najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek siatkarskich w Grenlandii założona w 1983 roku.

Medaliści

Bibliografia 
 
 

!